Cu

 El símbolo químico del elemento cobre.
 El nombre de la letra Q.

También, cu puede hacer referencia a:

 El código ISO 639-1 para el idioma eslavo eclesiástico antiguo.
 .cu, el dominio de nivel superior geográfico para Cuba.

Además, las siglas CU pueden referirse a:

 El código ISO 3166-1 de dos dígitos para designar a Cuba.
 Ciudad universitaria'''.

Enlaces externos 

Siglas